Perotrochus notialis är en snäckart som beskrevs av Leme 1969. Perotrochus notialis ingår i släktet Perotrochus och familjen Pleurotomariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
notialis